Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Jonas Svensson 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Brad Gilbert (campione)
 Alberto Mancini (primo turno)
 Yannick Noah (primo turno)
 Carl-Uwe Steeb (secondo turno)

 Magnus Gustafsson (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (semifinali)
 Jonas Svensson (finale)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
ABN AMRO World Tennis Tournament 1990